Rietbach ist ein geographischer Name

von Gewässern:
 Rietbach (Arletsbach), linker Zufluss des Arletsbachs (zur Töss) bei Schwändi (Weisslingen), Bezirk Winterthur, Kanton Zürich
 Rietbach, Oberlaufname des Feldmühlebachs (zum Bodensee) in Rorschacherberg, Wahlkreis Rorschach, Kanton St. Gallen
 Rietbach (Eulach), linker Zufluss der Eulach bei Steig (Hofstetten), Bezirk Winterthur, Kanton Zürich
 Rietbach, Oberlaufname des Furtbachs (zum Geisslibach) bei Schlattingen (Basadingen-Schlattingen), Bezirk Dietikon, Kanton Zürich
 Rietbach (Goldach), linker Zufluss der Goldach bei Riet (St. Gallen), Wahlkreis St. Gallen, Kanton St. Gallen
 Rietbach (Himmelbach), linker Zufluss des Himmelbachs bei Uttenbüel (Nürensdorf), Bezirk Bülach, Kanton Zürich
 Rietbach (Lauche), linker Zufluss der Lauche beim Flugplatz Lommis bei Lommis, Bezirk Münchwilen, Kanton Thurgau
 Rietbach, Unterlaufname des Mülibachs (zur Limmat) in Schlieren, Bezirk Dietikon, Kanton Zürich
 Rietbach, Abschnittsname des oberen Werenbachs (zur Limmat) bei Zumikon, Bezirk Meilen, Kanton Zürich
 Rietbach (Salbach), linker Zufluss des Salbachs (zur Aach bei Roggwil), Bezirk Arbon, Kanton Thurgau
 Rietbach (Schwindelbach), rechter Zufluss des Schwindelbachs (zur Necker) bei Dicken (Neckertal), Wahlkreis Toggenburg, Kanton St. Gallen
 Rietbach (Sechtbach), auch Riedbach, linker Zufluss des Sechtbachs (zur Glatt) in Bülach, Bezirk Bülach, Kanton Zürich
 Rietbach (Seebach), Zufluss des Bichelsees (zum Seebach, zur Lützelmurg) bei Seelmatten (Turbenthal), Bezirk Winterthur, Kanton Zürich
 Rietbach (Thur), rechter Zufluss der Thur bei Zuzwil, Wahlkreis Wil, Kanton St. Gallen
 Rietbach (Tiefenbach), rechter Zufluss des Tiefenbachs (zum Neckar) in Nürtingen, Landkreis Esslingen, Baden-Württemberg
 Rietbach (Töss), rechter Zufluss der Töss bei Zell, Bezirk Winterthur, Kanton Zürich

von Orten:
 Rietbach (Nesslau), Wohnplatz der Gemeinde Nesslau, Wahlkreis Toggenburg, Kanton St. Gallen

Siehe auch:

 Riedbach
 Rietbächli